Glasgow Central steht für:

 Bahnhof Glasgow Central, Bahnhof in Glasgow, Schottland
 Glasgow Central (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus